Иван Иванович Федотов: Федотов, Иван Иванович (1855—?) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Федотов, Иван Иванович (1927—1996) — слесарь-инструментальщик, почётный гражданин Златоуста.